— историческая провинция Японии в регионе Кинки на острове Хонсю. Соответствует восточной части префектуры Осака.

История 

Провинция Кавати была образована в VII веке. Её административный центр находился в современном городе Фудзиидэра. Провинция занимала важное положение на пути от столицы к западным регионам Японии.

Издревле земли Кавати принадлежали Мононобэ, японскому военному роду, который погиб в VII веке в религиозной войне против буддистов рода Сога, защищая синтоизм.

В период Хэйан (794—1185) провинция поочерёдно принадлежала родам Минамото и Тайра.

Во времена реставрации Кэмму (1333—1338) Кавати стала местом основных боёв между сторонниками императора и Асикаги Такаудзи. Победа последнего привела к появлению сёгуната Муромати, один из главных советников которого, род Хатакэяма, получил провинцию Кавати за боевые заслуги.

В XVI веке хозяевами этих земель были роды Миёси, Ода и Тоётоми. В период Эдо (1603—1867) провинция Кавати была подчинена непосредственно сёгунату.

В результате административных реформ 1871—1876 годов провинция Кавати вошла в состав префектуры Осака.

Уезды провинции Кавати 

 Вакаэ ()
 Исикава ()
 Кавати ()
 Катано ()
 Манда ()
 Сарара ()
 Сибукава ()
 Сики ()
 Тагата ()
 Такаясу ()
 Танпи ()
 Фуруити ()
 Ясуядо ()

Литература 

  ()

Исторические области Японии